Die chinesische Nationalflagge kann folgende Flaggen bezeichnen:

 Flagge der Republik China, die Nationalflagge der Republik China
 Flagge der Volksrepublik China, die Nationalflagge der Volksrepublik China